Vilhelm II av Nederländerna, född 6 december 1792, död 17 mars 1849, var kung av Nederländerna och storhertig av Luxemburg 1840–1849. Han var son till Vilhelm I av Nederländerna och Wilhelmina av Preussen.

Han tjänstgjorde under Wellington mot fransmännen i Spanien och som kronprins förde han befälet över de nederländska trupperna i bland annat slaget vid Waterloo.

Under hans regeringstid stabiliserades statsfinanserna, delvis med hjälp av överskottet från kolonierna i Ostindien. 

Politiskt var han konservativ, men han gav likväl bifall till den nya konstitutionen i Nederländerna, mycket påverkad av den revolutionära oron i Europa.

Han var från 1816 gift med Anna Pavlovna av Ryssland, dotter till tsar Paul I av Ryssland.

Barn 
 Vilhelm III av Nederländerna (född 1817, död 1890)
 Alexander (född 1818, död av tuberkulos på Madeira 1848)
 Henrik av Nederländerna (född 1820, död 1879), gift med 1) Amelie av Sachsen-Weimar (född 1830, död 1872), 2) Marie av Preussen (född 1855, död 1888)
 Ernst Casimir (född och död 1822)
 Sophie (född 1824, död 1897), gift med storhertig Karl Alexander av Sachsen-Weimar

Referenser

Externa länkar

Nederländska monarkins officiella webbplats

Personer i Nederländerna under 1800-talet
Nederländernas regenter
Huset Nassau-Oranien
Män
Födda 1792
Avlidna 1849
Mottagare av Serafimerorden
Alumner från Christ Church, Oxford